Сигрейв:
 Сигрейв — деревня и гражданский приход в округе Чарнвуд (Лестершир, Англия, Великобритания).
 Сигрейв, Генри (1986—1930) — британский гонщик.